|-
| 187201 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187202 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187203 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187204 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187205 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187206 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187207 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187208 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187209 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187210 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187211 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187212 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187213 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187214 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187215 - ||  || 26 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187216 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187217 - ||  || 28 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187218 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187219 - ||  || 29 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187220 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187221 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187222 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187223 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187224 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187225 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187226 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187227 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187228 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187229 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187230 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187231 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187232 - ||  || 26 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187233 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187234 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187235 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187236 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187237 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187238 - ||  || 28 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187239 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187240 - ||  || 29 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187241 - ||  || 29 septembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187242 - ||  || 29 septembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187243 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187244 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187245 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187246 - ||  || 29 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187247 - ||  || 30 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187248 - ||  || 30 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187249 - ||  || 30 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187250 - ||  || 30 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187251 - ||  || 30 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187252 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187253 - ||  || 29 septembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187254 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187255 - ||  || 30 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187256 - ||  || 30 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187257 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187258 - ||  || 24 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187259 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187260 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187261 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187262 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187263 - ||  || 1 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187264 - ||  || 1 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187265 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187266 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187267 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187268 - ||  || 1 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187269 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187270 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187271 - ||  || 1 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187272 - ||  || 5 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187273 - ||  || 5 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187274 - ||  || 7 octombrie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 187275 - ||  || 3 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187276 Meistas ||  || 8 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 187277 - ||  || 1 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187278 - ||  || 5 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187279 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187280 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187281 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187282 - ||  || 4 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187283 Jeffhopkins ||  || 3 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187284 - ||  || 6 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187285 - ||  || 5 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187286 - ||  || 5 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187287 - ||  || 7 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187288 - ||  || 5 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187289 - ||  || 6 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187290 - ||  || 7 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187291 - ||  || 7 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187292 - ||  || 7 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187293 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187294 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187295 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187296 - ||  || 8 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187297 - ||  || 8 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187298 - ||  || 8 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187299 - ||  || 10 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187300 - ||  || 9 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-